Freuchen ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Freuchen (Lorentz Peter Elfred Freuchen; 1886–1957), dänischer Polarforscher und Schriftsteller
 Pipaluk Freuchen (1918–1999), dänische Schriftstellerin 

Freuchen steht für:
 (3369) Freuchen, Asteroid des Hauptgürtels